Соспироло  () — коммуна в Италии, располагается в провинции Беллуно области Венеция.

Население составляет 3223 человека (на 2012 г.), плотность населения составляет 49,58 чел./км². Почтовый индекс — 32037. Телефонный код — 0437.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Фракции коммуны 
 Грон (Gron), располагается на юге, на левом берегу реки Мис, покровитель — святой первомученик Стефан;
 Марас (Maras), покровитель  — святой апостол Варфоломей;
 Мис (Mis), покровительница — святая Иулиания; 
 Оренье-Ай Казай-Кампаз (Oregne-Ai Casai-Campaz), покровитель — святой Тициан (san Tiziano);
 Пасколи (Pascoli), покровитель — святой архангел Михаил, празднование 29 сентября;
 Пиц-Камолино (Piz-Camolino), располагается на правом берегу реки Мис, напротив Грона покровитель — святой Антоний;
 Сан-Готтардо  (San Gottardo), располагается на севере, около обители Certosa di Vedana, покровитель — святой Готтард, 
 Сан-Зенон (San Zenon), располагается между фракцией Марас и фракцией Падерно, что в Сан-Грегорио-нелле-Альпи (434 м),  покровитель  — святой мученик Зенон Веронский;
 Сусин (Susin), располагается между Соспироло и фракцией Марас (475 м), покровитель — святитель Мартин Турский;
 Торбе (Torbe), располагается на юго-востоке от столицы коммуны (379 м). Между Торбе и обителью Certosa di Vedana имеется маленькое озеро Ведана.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии